Abascal ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Abascal (* 1952), spanischer Segler
 Guillermo Abascal (* 1989), spanischer Fußballtrainer

 Margot Abascal (* 1973), französische Schauspielerin
 Rodrigo Abascal (* 1994), uruguayischer Fußballspieler
 Santiago Abascal Conde (* 1976), spanischer Politiker